La palabra heliógrafo puede referirse a:

El aparato utilizado en telecomunicaciones, heliógrafo (telecomunicaciones).
El aparato utilizado para medir la duración de la insolación, heliógrafo (meteorología).